Блаце може да се отнася за:

 Блаце, село в община Бървеница на Северна Македония;
 Блаце, село в община Ибрахимово на Северна Македония;
 Блаце, село в община Чучер на Северна Македония;
 Блаце, град в Сърбия.